August Johann Georg Karl Batsch – niemiecki botanik, mykolog
 Bronisław Batsch – żołnierz Wojska Polskiego
 Mieczysław Batsch – polski piłkarz

Przypisy